W Czechach
 Janov – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou, w kraju hradeckim
 Janov – gmina w powiecie Děčín, w kraju usteckim
 Janov – miasto w powiecie Bruntál
 Janov – gmina w powiecie Svitavy, w kraju pardubickim
Janov - miasteczko i gmina w Czechach, w powiecie Rakovník

 Inne
 Janov – wieś na Słowacji położona w kraju preszowskim, w powiecie Preszów
 Janowy Żleb (słow. Janov žľab) – żleb na południowych stokach Tatr Bielskich